Циганите са етническа група в Чехия. Те са признати за национално малцинство. Според преброяването на населението през 2011 година те са 5135 души, или 0,04 % от населението на страната.

Статистика

Численост 
Численост на циганите според преброяването на населението през годините, по краеве:

Дял 
Дял на циганите според преброяването на населението през годините, по краеве (в %):

Вижте също 
 Население на Чехия

Източници 

Етнически групи в Чехия
Чехия